{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (65601) - || 3159 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65602) - || 3192 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65603) - || 3229 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65604) - || 3235 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65605) - || 3245 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65606) - || 3315 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65607) - || 3360 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65608) - || 3441 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65609) - || 3445 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65610) - || 3470 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65611) - || 3498 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65612) - || 3564 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65613) - || 3923 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65614) - || 4096 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65615) - || 4163 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65616) - || 4165 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65617) - || 4172 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65618) - || 4217 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65619) - || 4218 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65620) - || 4238 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65621) - || 4247 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65622) - || 4287 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65623) - || 4297 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65624) - || 4347 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65625) - || 4377 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65626) - || 5052 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65627) - || 5090 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65628) - || 5098 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65629) - || 5118 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65630) - || 5134 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65631) - || 5143 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65632) - || 5177 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65633) - || 5291 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65634) - || 5644 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65635) - || 1977 EA8 || 12 maart 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (65636) - || 1979 ME1 || 24 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (65637) Tsniimash || 1979 VS2 || 14 november 1979 || Nauchnyj || L. V. Zhuravleva
|-
| (65638) - || 1981 DN1 || 28 februari 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (65639) - || 1981 DS2 || 28 februari 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (65640) - || 1981 DY2 || 28 februari 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (65641) - || 1981 DR3 || 28 februari 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (65642) - || 1981 ES2 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (65643) - || 1981 EH12 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (65644) - || 1981 EO12 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (65645) - || 1981 EG13 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (65646) - || 1981 EE17 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (65647) - || 1981 EZ28 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (65648) - || 1981 ES32 || 7 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (65649) - || 1981 ES33 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (65650) - || 1981 EP35 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (65651) - || 1981 EV35 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (65652) - || 1981 ED41 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (65653) - || 1981 EP44 || 7 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (65654) - || 1981 ES47 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (65655) - || 1981 EV47 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (65656) - || 1981 RR1 || 1 september 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (65657) Hube || 1982 QB4 || 16 augustus 1982 || Siding Spring || A. Lowe
|-
| (65658) Gurnikovskaya || 1982 UA6 || 20 oktober 1982 || Nauchnyj || L. G. Karachkina
|-
| (65659) - || 1983 XE || 1 december 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| (65660) - || 1985 PM1 || 14 augustus 1985 || Caussols || CERGA
|-
| (65661) - || 1985 VB1 || 1 november 1985 || La Silla || R. M. West
|-
| (65662) - || 1986 QD1 || 26 augustus 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (65663) - || 1986 QC3 || 29 augustus 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (65664) - || 1986 RE5 || 4 september 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (65665) - || 1986 RP5 || 9 september 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (65666) - || 1987 RU || 12 september 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (65667) - || 1987 SM5 || 30 september 1987 || Brorfelde || P. Jensen
|-
| (65668) - || 1988 AX1 || 14 januari 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| (65669) - || 1988 CJ4 || 13 februari 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65670) - || 1988 CS5 || 13 februari 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65671) - || 1988 DE3 || 22 februari 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (65672) Merrick || 1988 QD || 16 augustus 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| (65673) - || 1988 RH4 || 1 september 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (65674) - || 1988 SM || 29 september 1988 || Siding Spring || M. Hartley
|-
| (65675) Mohr-Gruber || 1989 AG6 || 11 januari 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| (65676) - || 1989 CC3 || 4 februari 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65677) - || 1989 EB1 || 1 maart 1989 || Yorii || M. Arai, H. Mori
|-
| (65678) - || 1989 SU2 || 26 september 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65679) - || 1989 UQ || 26 oktober 1989 || Caussols || C. Pollas
|-
| (65680) - || 1990 EH1 || 2 maart 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65681) - || 1990 EO1 || 2 maart 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65682) - || 1990 QU2 || 24 augustus 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (65683) - || 1990 QW5 || 29 augustus 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (65684) - || 1990 QY5 || 29 augustus 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (65685) Behring || 1990 TY1 || 10 oktober 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (65686) - || 1990 TN8 || 14 oktober 1990 || Kleť || A. Mrkos
|-
| (65687) - || 1990 VO1 || 12 november 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (65688) - || 1990 VD8 || 13 november 1990 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| (65689) - || 1990 WM4 || 16 november 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65690) - || 1991 DG || 20 februari 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (65691) - || 1991 PT10 || 7 augustus 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (65692) Trifu || 1991 RH3 || 12 september 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (65693) - || 1991 RO11 || 4 september 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65694) Franzrosenzweig || 1991 RX40 || 10 september 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| (65695) - || 1991 SC3 || 29 september 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65696) Pierrehenry || 1991 TP15 || 6 oktober 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| (65697) Paulandrew || 1991 TU15 || 6 oktober 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| (65698) Emmarochelle || 1991 TP16 || 6 oktober 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| (65699) - || 1991 VY5 || 2 november 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65700) - || 1991 VW6 || 9 november 1991 || La Silla || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten